Operatie Iron Hammer kan verwijzen naar:
Operatie Iron Hammer (Eisenhammer), een Duitse militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Operatie Iron Hammer (Irak 2003), a militaire operatie van de multinationale troepen tijdens de Irak oorlog. 
Operatie Iron Hammer (Irak 2005), een militaire operatie van Amerikaanse en Iraakse troepen tijdens de Irak oorlog